Jean-Claude Caron peut faire référence à :
 Jean-Claude Caron (1955-), historien français ;
 Jean-Claude Caron (1944-2021), acteur français ;
 Jean-Claude Caron (1935-), élu LR au conseil départemental des Hauts-de-Seine depuis 1992 et au conseil municipal de Rueil-Malmaison depuis 1983.